Houma (China), een stad in de provincie Shanxi
Houma (Louisiana), een plaats in de Amerikaanse staat Louisiana
Houma Nation, een indianenvolk in Louisiana